Enigma е четвърти студиен албум на хевиметъл групата Ill Niño, който е издаден на 11 март 2008 г. от Cement Shoes. Дебютира на #145 място в Билборд 200 с 5000 продадени копия, поради лошата дистрибуция. 80 000 бройки са продадени по света.

Състав 
 Кристиан Мачадо – вокали
 Диего Вердуско – китара
 Ару Лъстър – китара
 Лазаро Пина – бас
 Дейв Чавари – барабани
 Даниел Куто – ударни
 Омар Клавихо – клавиши

Песни

Бележки 

Албуми на Ил Ниньо
Музикални албуми от 2008 година